Гент — Вевельгем 2017 — 79-я классическая однодневная гонка по дорогам бельгийской Западной Фландрии. Гонка в 2017 году прошла 26 марта в рамках 12-го этапа Мирового Тура UCI 2017. Победил в гонке Грег Ван Авермат из . Прошлогодний победитель гонки Чемпион мира Петер Саган из команды , в этом году стал лишь третьим, уступив двум бельгийцам.

Маршрут 
В 2017 году организаторы проложили маршрут длиной 249,2 километра. Старт гонки по традиции в городе Дейнзе (округ Гент), а финиш в Вевельгеме. По ходу гонки участникам предстоит преодолеть десять спецучастков.

Команды участники 
В гонке приняли участие 25 команд (18 UCI WorldTeams, 7 UCI Professional Continental teams), представивших по 8 гонщиков. Общее количество вышедших на старт 200 гонщиков.

Российские участники 
: Вячеслав Кузнецов (69)

Результаты

Очки мирового тура

Система начисления очков 

В таблице представлена раскладка полученных очков на этапе Мирового Тура UCI 2017.

Примечания

Ссылки 

 

2017
Мировой тур UCI 2017
Март 2017 года
Спорт в Бельгии в 2017 году
События 26 марта